Municipio de Petit Jean puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Petit Jean (condado de Conway, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Conway.
 Municipio de Petit Jean (condado de Logan, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Logan.
 Municipio de Petit Jean (condado de Perry, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Perry.